Joseon bzw. Chōsen oder Chosŏn (alle drei Varianten vom Wortstamm ) steht für:

 das koreanische Königreich Joseon (1392–1897)
 die koreanische Joseon-Dynastie (1392–1910)
 Korea als japanische Kolonie Chōsen bzw. Joseon (1910–1945), siehe Korea unter japanischer Herrschaft
 Nordkorea (Kurzform der Eigenbezeichnung)
 die nordkoreanischen Illustrierte The Democratic People’s Republic of Korea (koreanischer Name)